La Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica es parte de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas de la Universidad Nacional del Altiplano, contribuye a la formación de profesionales en las áreas de telecomunicaciones y automatización e instrumentación. Está integrado por docentes del Departamento Académico de Ingeniería Electrónica.

Historia 
La Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Altiplano tuvo su origen con la aprobación de la Resolución Rectoral N.º0107-94-R-UNA, en el cual se menciona a la creación de la CPIE, inicialmente adscrita a la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional del Altiplano, aprobada por el Consejo Universitario de fecha 25 de enero de 1994, de conformidad con lo dispuesto con el Art.32 Inc.d de la Ley Universitaria 23733 y del Estatuto de la Universidad Nacional del Altiplano.

La Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica inicialmente comienza con un total de 50 vacantes de los cuales 18 son por la modalidad de Centro Preuniversitario, 27 por examen de selección y 5 por primeros puestos.

Autoridades 
Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica (2016-2019):

Dr. José Cruz de la Cruz

Áreas de formación

Telecomunicaciones

Automatización e Instrumentación

Estudiantes 
Los egresados de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica es capaz de utiliza conocimientos de física, matemática y Electrónica en la interpretación y solución de problemas.

Logros 
 Campeón del VConcurso de Sikuri Universitario 2016 (Categoría 1 solo bombo)

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial 

Instituciones educativas establecidas en 1994
Universidad Nacional del Altiplano de Puno